Holunderblüte steht für:

 Holunderblüte (Film), deutscher Dokumentarfilm von Volker Koepp (2007)
 Holunderblüte (Novelle), Novelle von Wilhelm Raabe (1862/63)

Siehe auch:
 Holunder